Pine Hills (Californie)
 Pine Hills (Floride)

Voir aussi 

 

Homonymie de localités aux États-Unis